Brooker kan som auktorsförkortning betyda:

 Ian Brooker
 Murray Ian Hill Brooker

Robotskapade auktorsförkortningar